Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Jo Durie che ha battuto in finale Hana Mandlíková 2-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Hana Mandlíková (finale)
 Andrea Temesvári (secondo turno)
 Barbara Potter (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)
 Jo Durie (Campionessa)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (secondo turno)

 Eva Pfaff (primo turno)
 Carling Bassett-Seguso (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer (quarti di finale)
 Leigh-Anne Thompson (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1983